Футбольний клуб «Лоотус» Кохтла-Ярве () — колишній естонський футбольний клуб з міста Кохтла-Ярве, у 2004—2005 роках клуб мав назву «Лоотус» Алутагузе. У перекладі з естонської слово lootus означає надія.

Клуб був заснований у 1998 році та проіснував 14 років. 18 грудня 2012 року «Лоотус» об'єднався з клубом «Алко», створивши новостворений клуб «Ярве».

Результати виступів

Гравці, які зіграли 100 і більше матчів у складі команди 

 Віталій Ващенко
 Костянтин Голіцин
 Дмитро Добровольський

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт

Футбольні клуби Естонії
Футбольні клуби, засновані 1998
1998 в Естонії
Футбольні клуби, розформовані 2012